Vegetus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Ferronius Vegetus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Lucius Caecilius Vegetus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Valerius Vegetus, römischer Suffektkonsul 91